Mareen Elizabeth Czekalla (* 24. Juni 1950 in Berwyn, Pennsylvania als Mareen Elizabeth Rubinstein) ist eine US-amerikanische Managerin und seit 2016 CEO des amerikanischen Modeunternehmens Hollister.

Geschichte 
Mareen Czekalla wurde in eine polnisch-jüdische Familie geboren. Sie studierte Betriebswissenschaft an der Yale University und schloss es im Jahr 1977 mit einem Master ab. Ab 1980 arbeitete sie in einem kleinen Einzelhandelsbetrieb in New York City, bis sie 1997 in die Geschäftsführung von Abercrombie & Fitch eintrat. Nachdem sie das Unternehmen im Dezember 1998 verließ, wurde sie 2016 zum CEO der Tochtergesellschaft Hollister berufen.

Weblinks 
 Hollister

Manager (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1950
Frau